Ви́ктор Анато́льевич Рыжако́в (род. 25 мая 1960, Хабаровск, РСФСР, СССР) — российский театральный режиссёр, профессор Школы-студии МХАТ, актёр, художественный руководитель «Московского театра Современник» (с 4 января 2020 года по 4 июля 2022 года), директор Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда (2013—2020), художественный руководитель независимого театра «Июльансамбль», заслуженный деятель искусств РФ (2014).

Биография 
Виктор Рыжаков родился в Хабаровске 25 мая 1960 года.

Окончил Дальневосточный институт искусств, Театральное училище имени Б. В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

Служил в Московском театре юного зрителя под руководством учителей Г. Н. Яновской и К. М. Гинкаса. Режиссёр-постановщик спектаклей в России и за рубежом, ежегодно участвующих в различных международных фестивалях и конкурсах. Один из руководителей и организатор Первого фестиваля независимых театров России «Театр в поисках театра» в Сочи (Лазаревское) — 1993 год.

С 1995 по 2001 годы — художественный руководитель Театра драмы и комедии на Камчатке, где создал первый в России попечительский совет при государственном театре.

В 2000 году с актёрами Камчатского театра осуществил международный театральный проект «Караул № 8» представленный на фестивалях в Эдинбурге, Лос-Анджелесе, Тбилиси, Лодзи, Вене, Магнитогорске и т. д.

С 2001 года по настоящее время — режиссёр-педагог (профессор) Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. Чехова. Режиссёр-постановщик МХТ им. А. П. Чехова.

В 2002 году вошёл в состав учредителей Театрального фестиваля имени А. М. Володина «Пять вечеров» и является его бессменным директором.

С 15 января 2013 по 3 января 2020 года — директор Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда.

С июня 2016 года — художественный руководитель театра «Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова», в который входят выпускники Школы-студии МХАТ 2016 и 2020 годов.

С 4 января 2020 года по 4 июля 2022 года — художественный руководитель Московского театра «Современник».

Режиссёр спектаклей по пьесам Ивана Вырыпаева: «Кислород», «Бытие № 2», «Валентинов день» (Саратовский театр драмы), «Город, где Я», «Июль», «Солнечная линия», «Пьяные», «Иранская конференция».

Руководитель режиссёрско-драматургических лабораторий движения «Новая драма».

Проводит мастер-классы по теме «Система Станиславского и современный театр» в Германии, Польше, США, Венгрии. Читает лекции и проводит занятия по режиссуре и мастерству актёра с аспирантами Гарвардского университета (образовательная программа при МХТ имени Чехова), Новосибирского театрального института, Высших продюсерских курсах (ВГИК), РГГУ. На российских и зарубежных театральных фестивалях проводит мастер-классы по теме «Работа с текстом в современном театре».

Занимается научно-исследовательской деятельностью.

Признание и награды 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (22 мая 2014 года) — за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении законности, активную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Лауреат многочисленных российских и зарубежных театральных премий, в том числе: Гран-при международного фестиваля «Контакт» (2003), Торунь (Польша); лучшая режиссёрская работа — Польский новый театр (2005), неоднократный лауреат гран-при фестивалей «Новая драма» (2003, 2005, 2007), Главная премия Всевенгерского театрального фестиваля в номинации «Лучший спектакль» 2010 года и других.

Является многократным номинантом Национальной премии «Золотая маска» в категории «работа режиссера» за спектакли: «Июль» (2008), «Пять вечеров» (2012), «Маленькие трагедии Пушкина» (2013), «Саша, вынеси мусор» (2017), «Солнечная линия» и «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» (2019) и «Иранская конференция» (2020).

Фильмография

Актёр 
Единственная роль в кино — роль журналиста Сергея Каюмова в фильме «Московские красавицы» 1991 года.

Режиссёр 

 2021 — «День мёртвых»

Основные работы в театре 
  — «Кислород» Ивана Вырыпаева. Театральный центр «Практика», Театр.doc.
  — «Бытие № 2» Ивана Вырыпаева. Театральный центр «Практика», Движение «KISLOROD», Theater der Welt (Штутгарт), Театр.doc, фестиваль Net.
  — «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина. МХТ им. Чехова.
  — «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина Русский театр Эстонии.
  — «Июль» Ивана Вырыпаева. Театральный центр «Практика» и «Движение KISLOROD»
  — «Валентинов день» Ивана Вырыпаева Саратовский академический театр драмы имени И. А. Слонова
  — «Счастье моё» Александра Червинского Театр «На Литейном»
  — «Vihar. Opus. Posth» (Гроза. Островский) Театр Чоконаи. Дебрецен (Венгрия)
  — «Сорок первый. Opus Posth» Бориса Лавренёва МХТ им. Чехова
  — «Игры на задворках» Эдна Мазия. Эстонский национальный драматический театр.
  — «Парикмахерша» Сергея Медведева. Театр Чоконаи. Дебрецен (Венгрия).
  — «Рыдания» Кшиштоф Бизё. Театральный центр «Практика».
  — «Аида» Джузеппе Верди. Опера. Копродукция Будапештского Международного Музыкального фестиваля и театра «Чоконаи» (Венгрия).
  — «Горе от ума» Александр Грибоедов. Театральный центр «На Страстном».
  — «Прокляты и убиты» Виктор Астафьев. МХТ им. А. П. Чехова.
  — «Пять вечеров» А. М. Володина (Московский театр «Мастерская П. Фоменко»).
  — «Маленькие трагедии Пушкина» А. С. Пушкина (Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина).
  — «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева. МХТ имени Чехова.
  — «Война и мир Толстого» Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова.
  — «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева. МХТ имени Чехова.
  — «Саша, вынеси мусор» по пьесе Натальи Ворожбит. Театрально-культурный центр им. Вс. Мейерхольда.
  — «Dreamworks / Мечтасбывается» по пьесе Ивана Вырыпаева. МХТ имени Чехова.
  — «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» по мотивам пьесы Всеволода Вишневского. Александринский театр (Санкт-Петербург).
  — «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева. Центр им. Вс. Мейерхольда / Современник (с 2021)
  — «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева. Театр наций.
 2020 — «Интертеймент» по пьесе Ивана Вырыпаева. ОККО Театр.
 2021 — «Живой» по песням и воспоминаниям о Викторе Цое. Современник.

Примечания

Ссылки 
 Виктор Рыжаков на сайте «Золотой маски»
 Виктор Рыжаков на сайте Школы-студии МХАТ
 Виктор Рыжаков на сайте Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда
 

Выпускники Дальневосточного государственного института искусств
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Лауреаты премии «Золотая маска»
Руководители театров
Персоналии:Театр Современник